62-й выпуск  E3 БинкБанк Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 29 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2019 (категория 1UWT).

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 
Гонщикам предстояло преодолеть 203,9 километров с пятнадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и пятью плоскими брусчатыми участками.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Март 2019 года